El término japonés Aichi hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Prefectura de Aichi (愛知県, Aichi-ken), en Honshu, Japón.

Terapias
 Ai Chi, hidroterapia

Empresas
 Disuelta compañía aeronáutica Aichi Kokuki (愛知時計電機株式会社, Aichi tokei denki kabushiki kaisha).
 Actual remanente de esa empresa Aichi Machine Industry Co., Ltd (愛知機械工業株式会社, Aichi kikai kōgyō kabushiki kaisha), que fabrica componentes de automoción para Nissan.
 Empresa acerera Aichi Steel Corporation (愛知製鋼, Aichi Seikō).